Ра́дев (жіночий аналог Ра́дева) — болгарське прізвище. Походить від болгарського імені Радо, Радю.

 Боян Радев (Боян Александров Радев, ;  25 лютого 1942) — болгарський борець греко-римського стилю, чемпіон та дворазовий срібний призер чемпіонатів світу, срібний призер чемпіонату Європи, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор.
 Валентин Радев (Валентин Іванов Радев, ;  6 лютого 1958) — болгарський політик, заступник міністра оборони в першому уряді Бойко Борисова, міністр внутрішніх справ 4 травня 2017 року.
 Жеко Радев (Жеко Жеков Радев, ;  31 липня 1875 —  24 січня 1934) — болгарський учений-географ, педагог, професор, основоположник наукової геоморфології в Болгарії, один із засновників у 1918 році Болгарського географічного товариства.
 Іван Радев (Іван Ніколов Радев, ;  26 лютого 1943) — болгарський філолог і історик, який працював переважно в галузі літературної історії Відродження, академік Болгарської академії наук.
 Нікола Радев (;  23 грудня 1940 —  17 червня 2016) — болгарський письменник, від 1999 до 2003 — голова Спілки болгарських письменників.
 Румен Радев (Румен Георгієв Радев, ;  18 червня 1963) — 5-й Президент Болгарії.
 Симеон Радев (Симеон Трайчев Радев, ;  19 січня 1879 —  15 лютого 1967) — болгарський історик, публіцист, журналіст, дипломат і художній критик, автор історіографічного праці «Будівельники сучасної Болгарії».
 Тодор Радев (Тодор Димитров Радев, ;  27 лютого 1887 —  3 листопада 1957) — болгарський військовий діяч, політик, генерал-майор.

Болгарські прізвища